Italiens MotoGP 2008 var den sjätte deltävlingen i Roadracing-VM 2008. Tävlingarna hölls på Circuito del Mugello 1 juni.

MotoGP

250GP

125GP

Källor
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2008/ITA/MotoGP

2008 i Italien
MotoGP-tävlingar 2008